Le marché est le lieu public où se vendent et s'achètent une certaine quantité de biens ou de services.

En fonction des choses vendues, on parle de :
Marché sans plus de précision pour les biens de consommation courante, ou marchandises;
Marché financier pour les transactions sur des actifs financiers et produits dérivés;
Marché monétaire pour le marché financier à court terme,
Marché de prédiction;
Marché du travail ; Marché du travail en France, etc.

On parle de marché d'un bien ou d'un service donné, par exemple l'automobile, l'immobilier, la peinture... pour désigner par extension:
l'ensemble des consommateurs susceptibles d'être intéressés par son achat,
le volume des échanges et le niveau des prix.

L'économie de marché est le système économique dans lequel les prix sont fixés par la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché, par opposition à une fixation discrétionnaire. 
Le marché noir est un marché qui fonctionne en violation des dispositions légales et donc de façon cachée. 
Le marché gris désigne un marché dont le fonctionnement ou l'objet ne sont pas prévus par le législateur et les producteurs sans être expressément prohibé.

Marché peut par ailleurs servir de synonyme au mot « contrat » ou « devis ».
Un marché public est un contrat conclu avec une collectivité publique.
Un marché privé est un contrat conclu avec un particulier.

Toponymie 
 Marché (Theux), hameau de la commune belge de Theux en Région wallonne.

Astronomie 
(53640) Marché, astéroïde.

Outil de recherche

Autres 
 Le Plus Beau Marché de France, concours télévisé sur TF1.

Voir aussi

Articles liés 

 Marché aux poissons
 Marché Plus
 Niche de marché
 Part de marché
 Souk
 Mercato
 Market